Zdeněk Mlynář (politicus), een Tsjechisch politicus en politicoloog.
 Zdeněk Mlynář (veldrijder), een Tsjechisch veldrijder en wielrenner